Kou y Drousnikovi Koudelka son dos personajes de la serie de Miles Vorkosigan, escrita por Lois McMaster Bujold.

Kou y Drou, como los apodan Aral y Cordelia, son los mejores amigos de los padres de Miles. Kou aparece por primera vez en Fragmentos de honor como soldado a las órdenes de Aral. Sufre graves heridas por disruptor nervioso que le producen una permanente cojera y le hacen necesitar un intenso tratamiento de implantación de nervios artificiales. Aral recompensa su lealtad nombrándole secretario suyo de vuelta en Barrayar, ya que su estado le obliga a aceptar la baja médica. Drou era la guardaespaldas de la Princesa Kareen y el Príncipe Gregor hasta que le fue asignada a Cordelia tras el nombramiento de Aral como Regente de Barrayar. 

Ambos participaron activamente de los acontecimientos sucedidos durante el Alzamiento del Pretendiente Vordarian junto a Cordelia, logrando rescatar a Alys Vorpatril y a Miles Vorkosigan. En agradecimiento por su ayuda, Lady Vorpatril les regala una casa en la playa que ambos conservarán aún mucho tiempo después de casarse.

Drou y Kou tienen cuatro hijas (popularmente conocidas como el escuadrón de rubias del Comodoro Koudelka), Kareen, Delia, Olivia y Martya.

Kareen consigue de la Condesa Vorkosigan una beca para estudiar un año en la Colonia Beta, donde conoce a Mark, el hermano-clon de Miles. Kareen ayuda mucho a Mark durante su terapia betana, y ambos comienzan una relación sentimental. De vuelta a Barrayar, cuando sus padres se enteran del carácter de la relación entre su hija y Mark, les prohíben verse, hasta que Cordelia interviene haciendo gala de su sentido común betano.

Delia está prometida a Duv Galeni, quien conoció a través de Miles.

Martya posee una capacidad de organización y un sentido práctico dignos de mención. Cuando conoce el proyecto de la empresa de cucarachas mantequeras de Mark decide trabajar con él y su hermana Kareen. Parece demostrar cierto interés por el científico Enrique Borros, creador de los insectos.

Olivia se enamora de Dono Vorrutyer cuando la anteriormente Lady Donna regresa de la Colonia Beta tras su cambio de sexo, destinado a heredar el condado de su hermano para librarlo de la mala administración del siguiente en la línea de herencia masculina. Ambos se conocen durante la desastrosa cena que ofrece Miles en Una campaña civil, y acaban prometidos.

Koudelka